Noma (maladie)
 , concept développé par le paléontologue Stephen Jay Gould, principe de non-interference entre magistère (scientifiques, religieux,  philosophiques...)
 Noma (restaurant), restaurant danois
 Noma, race de poney japonaise
 Noma, ville de Floride aux États-Unis